Reinhard Gramm ist der Name folgender Personen:

* Reinhard Gramm (Seelsorger) (1929–2019), deutscher evangelischer Pfarrer
 Reinhard Gramm (Komponist) (* 1961), deutscher Musiker und Komponist